

Cinema
 Brivido caldo (Body Heat) – film del 1981 diretto da Lawrence Kasdan

Musica
 Brivido caldo  – album discografico dei Persiana Jones del 1997
 Brivido caldo  – album discografico dei Matia Bazar del 2000
 Brivido caldo  – singolo discografico dei Matia Bazar del 2000